In 1914/15 werd het elfde Ruhrs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd de competitie opgesplitst in meerdere groepen, waarvan de drie winnaars een eindronde speelde. Meidericher SpV 02 werd kampioen, maar er was geen verdere eindronde voor de West-Duitse titel.

Kreisliga

Groep Ruhr

Bezirkspokal
De competitie in het district Ruhr werd geannuleerd en vervangen door een bekercompetitie.

Groep Dortmund
 Finale

Groep Sauerland

Eindronde
 Halve finale

Meidericher SpV 02 had een bye. 
 Finale

Externe links
 fussball-historie.de
 Euroleagues

Ruhrs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1914/15